Fittkau se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ernst Josef Fittkau
 Hans Werner Fittkau